Sopron (stad), een stad in Hongarije
Sopron (district), een district in Hongarije
Sopron (comitaat), een historisch comitaat in Hongarije